

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle OCA peut signifier : 
 obligation convertible en action ;
 Observatoire de la Côte d'Azur, un observatoire français des sciences de l'Univers, situé près de Nice (France) ;
 Observatoire du Cerro Armazones, un observatoire astronomique germano-chilien situé dans la région d'Antofagasta (Chili) ;
 Office de commercialisation agricole, créé en 1960, devenu Office de commercialisation agricole du Sénégal (OCAS) en 1967.

Code 
Le code OCA peut désigner :
 .

Sciences et techniques 
 L'oca du Pérou est une plante de la famille des Oxalidacées.

Sciences humaines et sociales 
 Une oca est une grande habitation des Kuikuros, un peuple amérindien du parc indigène du Xingu (Mato Grosso, Brésil).

Toponyme 
 L'Oca est une rivière de la province de Burgos, dans le nord de l'Espagne.